Чемпионат Азии по баскетболу 2007 — 24-й розыгрыш чемпионата Азии по баскетболу среди мужчин, который прошёл в Японии с 28 июля по 5 августа 2007 года под эгидой ФИБА Азия.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для азиатских команд на Олимпиаду 2008 в Пекине. Китай автоматически получил путёвку на Олимпийский турнир как страна-организатор, поэтому на Чемпионате Азии разыгрывалась лишь одна путёвка на Олимпийские игры. Команды, занявшие по его итогам второе и третье места, получали право выступить на  в Афинах.

Впервые в своей истории сборная Ирана стала чемпионом Азии, обыграв 5 августа в финальном матче, прошедшем на арене «», со счётом 74:69 , и вышла на Олимпийские игры 2008. Ливанцы, а также одержавшие победу в игре за третье место команду Казахстана представители Южной Кореи, получили путёвку на .

Самым ценным игроком турнира был признан центровой иранской команды Хамед Хаддади.

Команды-участницы

Отборочный турнир 
В финальном турнире чемпионата Азии 2007 приняли участие 16 сборных.

В соответствии с правилами ФИБА Азия страна-организатор турнира (Япония) и действующий обладатель кубка (Китай) получили автоматические путёвки на чемпионат Азии. Каждая из региональных зон (Восточная, Юго-Восточная, Центральная, Западная и Персидский залив) автоматически получила по 2 места на турнире. Оставшиеся 4 места были распределены по зонам в соответствии с рейтингом, сформированным после .

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла в Токусиме 6 июня 2007 года. Квалифицировавшиеся команды были разбиты на 4 корзины — по 4 в каждой. Сборные, завоевавшие первые 4 места на предыдущем чемпионате, прошедшем в 2005 году, были помещены в первую корзину. Остальные команды были разбиты по группам в соответствии со своим рейтингом на момент жеребьёвки.

В ходе жеребьёвки команды были разбиты на четыре группы — A, B, C и D.

* — команда Саудовской Аравии перед началом турнира снялась с соревнований; её место заняла сборная Кувейта.

Финальный турнир

Формат турнира 
 Предварительный раунд: 16 команд делятся на четыре группы по четыре команды. Каждая команда играет со всеми командами из своей группы один раз. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2 места, продолжают бороться за медали турнира.
 Второй раунд:
 Команды-победительницы групп A и C, а также команды, занявшие вторые места в группах B и D, формируют группу E; команды-победительницы групп B и D, а также команды, занявшие вторые места в группах A и C, формируют группу F. Каждая команда играет по одному матчу с каждым из представителей своей группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в финальный раунд.
 Команды, занявшие 3 и 4 места в предварительном раунде, формируют группы G и H, где также играют по одному матчу с каждым из представителей своей группы. По результатам, показанным во втором раунде, эти команды принимают участие в классификационном раунде.
 Классификационный раунд:
 Команды, занявшие 3 и 4 места в предварительном раунде, по результатам второго раунда участвуют в турнире на выбывание с утешительными матчами за 9-е, 11-е, 13-е и 15-е места.
 Команды, выбывшие после второго раунда, участвуют в турнире на выбывание с утешительными матчами за 5-е и 7-е места.
 Финальный раунд: Четыре команды, занявшие 1 и 2 места в группах E и F участвуют в турнире на выбывание. Чемпион квалифицируется на летние Олимпийские игры 2008. Финалист и третья команда примут участие в квалификационном предолимпийском турнире.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F 

Примечание. Казахстан выше Республики Корея, а Япония выше Иордании по результатам личных встреч в группе.

Группа G

Группа H

Классификационный раунд

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матчи за 5—8-е места

Сетка

Утешительные полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Финальный раунд

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Итоговое положение

Примечания 

Баскетбол
Баскетбол
2007 год в баскетболе
Баскетбол
2007
Баскетбол
баскетбол
Международные соревнования по баскетболу в Японии
Баскетбол